Позо дел Кармен има више значења:

 Позо дел Кармен (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Позо дел Кармен (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику